Världsmästerskapen i simsport 2024 kommer avgöras i Doha i Qatar. FINA tilldelade Doha mästerskapen vid ett möte den 31 januari 2016. Mästerskapet skulle ursprungligen arrangerats i november 2023 men flyttades till januari 2024.

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sportåret 2024
2024
Sportevenemang i Doha
Internationella sportevenemang i Qatar